Астанин — русская фамилия. 

Известные носители:
 Астанин, Андрей Никитович (1897—1960) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Астанин, Валерий Иванович (1945—2022) — советский волейболист и российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Астанин, Максим Валерьевич (род. 1969) — российский баскетболист.
 Астанин, Эдди Владимирович (род. 1961) —  российский экономист и финансист.

См. также 
 Астана